La préfecture de Miyagi au Japon

Patronymes 
 Atsushi Miyagi (1931-2021), joueur de tennis japonais.
 Chōjun Miyagi (1888-1953), maître de karaté japonais.
 Michio Miyagi (1894-1956), musicien et compositeur japonais.
 Mimi Miyagi (née en 1973), actrice philippine.
 Nana Miyagi (née en 1971), joueuse de tennis japonaise.

Homonymie de patronyme